Вырбен — название населённых пунктов в Болгарии:

 Вырбен — село в Кырджалийской области.
 Вырбен — село в Пловдивской области.